«Виртуозность» () — американский научно-фантастический фильм режиссёра Бретта Леонарда об успешной попытке виртуального злодея сбежать в реальный мир. Тэглайн фильма: Правосудию нужна новая программа.

Сюжет 
Программист Даррел Линдермайер создаёт программу Сид 6.7 (), в которой совмещены поведенческие черты 183 преступников, серийных убийц, диктаторов и безумцев. Программа предназначена для тренировки полицейских, которые в виртуальной реальности должны с её помощью учиться ловить преступников. Во время испытаний, проводимых на заключенных, один из них погибает, а второй получает травму. Элизабет Дин (Келли Линч), наблюдающая за проектом, требует закрыть его. Линдермайер сообщает своему творению об этом, и Сид подсказывает выход: обманом заставить Клайда Райли, коллегу Линдермайера, загрузить личность Сида в андроида. Райли становится первой жертвой Сида, которому удается вырваться в реальный мир.

Бывший полицейский Паркер Барнс получает шанс поймать его. Некогда одна из личностей Сида, террорист Мэттью Граймс, убил жену и дочь Барнса, а сам Барнс попал в тюрьму после того, как его неудавшаяся спасательная операция привела к человеческим жертвам.

В ролях

Производство 
В ходе производства фильма Дензел Вашингтон значительно изменил сценарий и диалоги, полностью удалив романтическую связь между доктором Картер и лейтенантом Барнсом.

Кассовые сборы 
При бюджете 30 млн долларов в США фильм собрал в прокате 24 миллиона долларов.

Примечания 

Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фантастические фильмы 1995 года
Фильмы о виртуальной реальности
Фильмы США 1995 года